Горько-Солёное — названия озёр:

Казахстан 
 Горько-Солёное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Горько-Солёное — озеро в Чесменском районе Челябинской области.
 Горько-Солёное — иное название озера Булухта в Палласовском районе на Волгоградской области.